est la formule brute de 2 isomères.
 sinensétine, numéro CAS 
 tangeritine, numéro CAS